Skuba foi um banda de ska paranaense, surgida no final dos anos 1990. Lançou dois discos: Churraskada (1997) e À Moda Antiga (1999). Teve ainda participação na compilação Ska Brasil.

Ex-membros

Sérgio Soffiatti (voz e guitarra) - ex-Boi Mamão e Sr. Banana
Rodrigo Cerqueira (bateria)
Vadeco Schettini (Juninho Lacerda) (guitarra e teclados ao vivo) 
Fabiano Cordone (baixo) 
André Correa (baixo)
Gerson Surya (teclados)
Oscar Costa e Silva (trompete)
Ricardinho Lima (sax)
Luizinho Muller (trombone)

Churraskada (1997)

 "Triado"
 "Não existe mulher feia"
 "Só amo essa mulher"
 "Amante latino"
 "Rude panther"
 "O médico e a moça"
 "Sou boy" (cover do Magazine)
 "Atraso de vida"
 "Despedida de casado"
 "Espeto corrido"
 "Garota regional"
 "Boca libre"
 "Borracho" (faixa bônus)
 "Essa mujer" (faixa bônus)

À Moda Antiga (1999)

 "Endividado"
 "O tempo vai passar"
 "Drugs"
 "A praieira" (cover de Chico Science & Nação Zumbi)
 "A chuva não pára"
 "Socorro"
 "A patroa liberou"
 "Rainha da praia"
 "Aqui se faz, aqui se paga"
 "Mais um dia"
 "Corto Maltese"
 "Drugs" (Versão pista)

Bandas do Paraná
Bandas de ska